Crab Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Crab Island (Connecticut)
 Crab Island (Florida)
 Crab Island (Georgia)
 Crab Island (Kalifornien)
 Crab Island (Maine)
 Crab Island (Maryland)
 Crab Island (Michigan)
 Crab Island (New Jersey)
 Crab Island (Clinton County, New York)
 Crab Island (Jefferson County, New York)
 Crab Island (St. Lawrence County, New York)
 Crab Island (Westchester County, New York)
 Crab Island (Rhode Island)
 Crab Island (Tennessee)
 Crab Island (Washington)
 Crab Island (West Virginia)

in Australien:
 Crab Island (Torres Strait), Queensland
 Crab Island (Wasp Creek), Queensland

in Irland:
 Crab Island (Irland), County Clare